Каре — один из языков адамава. Распространён в ЦАР (93 тыс. носителей по данным 1996), префектура Уам-Пенде, субпрефектуры Бокаранга
и Бозум, а также в Камеруне (4460 носителей по данным 2000 года), регион Адамава, департамент Вина, коммуна Белель и Северный регион, департамент Майо-Рей. Язык имеет два основных диалекта: собственно каре (57,5 тыс. носителей в ЦАР в 1996 году) и тали (35,5 тыс. носителей в ЦАР в 1996 году).

Письменность базируется на латинской основе.
 алфавит диалекта каре: A a, A̧ a̧, B b, Bb bb, D d, Dd dd, E e, Ɛ ɛ, Ɛ̧ ɛ̧, F f, G g, Gb gb, H h, I i, I̧ i̧, J j, K k, Kp kp, L l, M m, Mb mb, Mv mv, N n, Nd nd, Ng ng, Ngb ngb, Nj nj, Ndj ndj, Nm nm, Nz nz, Ŋ ŋ, O o, Ɔ ɔ, Ɔ̧ ɔ̧, P p, R r, S s, Sh sh, T t, U u, V v, W w, Wh wh, Y y.
 алфавит диалекта тали: A a, Ã ã, B b, Bb bb, D d, Dd dd, E e, Ɛ ɛ, Ɛ̃ ɛ̃, F f, G g, Gb gb, H h, I i, Ĩ ĩ, K k, Kp kp, L l, M m, Mb mb, N n, Nd nd, Ng ng, Ngb ngb, Nm nm, Ny ny, Nz nz, Ŋ ŋ, O o, Ɔ ɔ, Ɔ̃ ɔ̃, P p, R r, S s, T t, U u, Ũ ũ, V v, W w, Wh wh, Y y, Z z.

Примечания 

Языки Камеруна
Языки Центральноафриканской Республики
Языки адамава